Krbava (früher auch Corbavien) steht für:

 Krbava (Hochebene), eine Hochebene in Kroatien
 einen mittelalterlichen Adelssitz (Maurus von Corbavien; um 1360)
 einen Teil des historischen Komitats Lika-Krbava
 Titularbistum Krbava, römisch-katholisches Titularbistum

Krbava war
 Schauplatz einer Schlacht gegen die Osmanen, siehe Schlacht auf dem Krbava-Feld